DPP8 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 15-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 898 амінокислот, а молекулярна маса — 103 358.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, протеаз, серинових протеаз, амінопептидаз. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 15

Серинові протеази